Маури Олави Сиркия (, род. 18 июля 1947, Каарина) — финский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Финляндии 1969 г. (единственная медаль чемпионата страны, которую ему удалось завоевать).

В составе сборной Финляндии участник шахматной олимпиады 1970 г. и четырех командных первенств мира среди студентов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Сиркия в базе Chessgames
 Личная карточка М. Сиркия на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Каарине
Мастера ФИДЕ по шахматам